Рабе (, ) — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 135 жителей (по переписи 1991 года — 195 жителей).

Демография 
В селе Рабе в 2002 году проживало 109 совершеннолетних жителей, средний возраст 43,9 лет (40,3 года у мужчин и 48,0 года у женщин). В селе есть 58 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,33.

Село главным образом населено венграми, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Воеводины